Santa Rosa da Serra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Rosa da Serra (ort), Minas Gerais, 
 Santa Rosa da Serra (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar